

Sigle 
 Data link level – livello datalink
 Decreto legislativo luogotenenziale
 Delay locked loop – circuito elettronico
 Dynamic-link library – libreria a collegamento dinamico

Codici 
 DLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dillon, Carolina del Sud  (Stati Uniti)